Asteroidi, vrsta nebeskih tijela
 Asteroid (film), film iz 1997.